Pakosław (gromada w powiecie iłżeckim)
 Pakosław (gromada w powiecie rawickim)